Гертруда Гольдшмидт (, полное имя Gertrud Louise Goldschmidt, также известна как Gego; 1912—1994) — венесуэльская художница и скульптор немецкого происхождения.

Представительница направления современного искусства ZERO. Вместе с Лижией Кларк и , стали самыми известными южноамериканскими художницами второй половины XX века.

Биография 
Родилась 1 августа 1912 года в Гамбурге в еврейской семье и была шестой из семи детей Эдуарда Гольдшмидта (Eduard Martin Goldschmidt) и его жены Элизабет Ден (Elizabeth Hanne Adeline Dehn). Хотя Гертруда была племянницей историка искусства Адольфа Гольдшмидта, который преподавал в Берлинском университете, она решила поступить в 1932 году в Техническую школу Штутгарта (ныне Штутгартский университет), где её преподавал известный масонский художник . Окончив вуз в 1938 году, она получила диплом инженера-архитектора. К этому времени к власти в Германии пришли нацисты, жизнь еврейских семей стала очень трудной; её немецкое гражданство было аннулировано в 1935 году. Семья была вынуждена покинуть Германию и переехала в 1939 году в Венесуэлу.

В 1940 году она познакомилась с немецким градостроителем из архитектурной фирмы Эрнстом Гунцем (Ernst Gunz), за которого вышла замуж. При его поддержке она создала собственную мастерскую Gunz, которая занималась дизайном и производством мебели и светильников. Параллельно она выполняла работу по ряду архитектурных заказов. В 1942 году у супругов родился сын Томас, а в 1944 году — дочь Барбара. Поле рождения второго ребёнка Гертруда закрыла мастерскую, чтобы проводить больше времени со своими детьми. К 1948 году она снова вернулась к проектированию частных домов, ночных клубов и ресторанов. В 1952 году Гертруда получила гражданство Венесуэлы и в этом же году развелась с Эрнстом Гунцем. Вскоре она встретила графического дизайнера, художника и преподавателя , который стал её спутником жизни с 1953 года. Они поселились в городе Tarma в штате Варгас. В этот период Гертруда делала свои первые работы — рисунки и акварели, занималась монотипией и гравюрой; её произведения были в стиле фигуративизма и экспрессионизма.

В 1956 году супруги вернулись в Каракас, где Гертруда начала создавать трехмерные работы благодаря поддержке  и Хесуса Сото. Одновременно она занималась преподавательской деятельностью, которая длилась с 1958 по 1977 год в учебных заведениях Венесуэлы: Школа пластических искусств им. Кристобала Рохаса (1958—1959); Архитектурный факультет Центрального университета Венесуэлы (1958—1967); Институт дизайна, Фонд Неймана (1964—1977). В 1959 году Гертруда сопровождала своего мужа на учёбу в Университете штата Айова; затем, в 1960 году, он учился и работал в мастерской Threitel-Gratz Co. в Нью-Йорке. В этом же году она вернулась в Каракас и продолжила активно заниматься кинетическим искусством.

В 1961 году первая большая персональная выставка Гертруды Гольдшмидт была организована в Музее изобразительных искусств в Каракасе под названием «Dibujos recientes». В 1962 году она создала скульптуру для штаб-квартиры  — свою первую крупную работу, интегрированную в архитектуру, получив также первую свою награду: Primer Premio de Dibujo, IV Exposición Nacional de Dibujo y Grabado (Первая премия в категории рисунка на IV Национальной выставке рисунка и гравюры).

В 1963 году Гертруда специализировалась по педагогическим предметам в Университете Беркли в Калифорнии по стипендии Совета по научному и гуманистическому развитию Центрального университета Венесуэлы. В том же году она посетила по приглашению Джун Уэйн мастерскую литографии Tamarind Lithography Workshop в Лос-Анджелесе (ныне ) и сделала множество гравюр в мастерской Института графики Пратта в Нью-Йорке. С 1964 года художница начала экспериментировать с проволокой из нержавеющей стали вместо обычной, что придало её работам изящество. С 1967 года занималась в Каракасе пластическими и скульптурными работами.

Умерла 17 сентября 1994 года в Каракасе.

После смерти Гертруды Гольдшмидт, в 1994 году, её дети и внуки взяли на себя ответственность за сохранение наследия художницы, основав фонд Fundación Gego.

Творчество 
Гольдшмидт наиболее известна своими геометрическими и кинетическими скульптурами, выполненными в 1960-х и 1970-х годах. Ее серия Reticuláreas является самой популярной и самой обсуждаемой группой художественных работ. Первая серия была создана в 1969 году — куски алюминия и стали были соединены вместе, чтобы создать переплетение сетей и тканей, которое заполнило всё помещение при экспонировании. Внимание художницы к линии и пространству создало интересное произведение искусства для зрителя. После ее смерти коллекция Reticuláreas находится в Национальной художественной галерее Каракаса в Венесуэле.

Гертруда Гольдшмидт была участницей многих выставок с 1958 года. После смерти её работы продолжают выставляться и в XXI веке. Большая часть её произведений находится в Музей современного искусства Каракаса.

Признание 
Гертруда Гольдшмидт и её работы были удостоены множества наград, среди которых: 
 Primer Premio de Dibujo, IV Exposición Nacional de Dibujo y Grabado, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Central de Venezuela, Caracas (1962). 
 Primer Premio de Escultura XII Salón D’Empaire de pintura y escultura. Maracaibo (1967).
 Premio Adquisición, XXVIII Salón Oficial Anual de Arte Venezolano, Museo de Bellas Artes, Caracas (1967). 
 Premio Nacional de Dibujo, en el XXIX Salón Oficial Anual de Arte. Dibujo y Grabado. Museo de Bellas Artes, Caracas (1968). 
 Premio Bolsa de Trabajo, Salón Las Artes Plásticas en Venezuela, Museo de Bellas Artes, Caracas (1972). 
 Premio de Adquisición. Salón Las Artes Plásticas en Venezuela, Museo de Bellas Artes, Caracas (1976).
 Premio Nacional de Artes Plásticas. Salón Las Artes Plásticas en Venezuela, Museo de Bellas Artes, Caracas (1979).

 Орден  3-го класса (Medalla, 1976).
 Orden  1-го класса (Banda de Honor, 1981).

Библиография 
 Nadja Rottner, Peter Weibel (2006). "GEGO - Thinking the Line". ISBN 978-3775717878.
 Mónica Amor, Yve-Alain Bois, Gyu Brett, Iris Peruga (2006). Gego: Defiying Structures. FUNDACIÓN SERRALVES. ISBN 978-84-89771-28-4.
  Susan Martin. Lygia Clark, Gego, Mathias Goeritz, Helio Oiticica, Mira Schendel, The Experimental Exercise of Freedom. (Germany: Cantz, 1999). ISBN 978-0-914357-64-3.

Примечания

Ссылки 
 Gego (Gertrud Goldschmidt) − Moma
 Gego (Gertrud Goldschmidt) − Tate
 Gego, Between Transparency and the Invisible

Скульпторы Венесуэлы
Художники Венесуэлы
Выпускники Штутгартского университета
Еврейские беженцы от нацизма:Персоналии